Глория Коутс (, 10 октября 1938, Уосо, Висконсин) – американский композитор.

Биография

Начала сочинять музыку в девять лет. Училась в университете штата Луизиана у Отто Люнинга, ученика Ферруччо Бузони, в Колумбийском университете у Джека Бисона, в зальцбургском Моцартеуме у Александра Черепнина, у которого брала ещё и частные уроки (впоследствии посвятила ему свою Первую симфонию, 1972-1973). С 1969 живёт в Мюнхене. Организовала серию германо-американских концертов новейшей музыки в Мюнхене (1971-1984), активно пропагандировала американскую музыку на немецком радио (Мюнхен, Кёльн, Бремен). Представляла свои вокальные эксперименты на Дармштадтской летней школе новой музыки (1972), вела музыкальный курс в университете штата Висконсин (1975).

Творчество
Принадлежит к постминималистам. Испытала влияние Лигети, Пендерецкого  (первого периода), Ксенакиса. Автор пятнадцати симфоний, девяти струнных квартетов, симфонических и хоровых сочинений (Te Deum, 1961; Missa brevis, 1964), электронной музыки. Кроме того, ей принадлежат 15 песен на стихи Эмили Дикинсон для меццо-сопрано и фортепиано (1965-1998), сценическая музыка к постановкам пьес Гофмансталя (Имярек, для флейты, гобоя и ударных, 1962), Шекспира (Гамлет, для камерного оркестра, терменвокса и магитофонной ленты, 1965), Шоу (Святая Иоанна, для хоров, органа и камерного оркестра, 1964) и др. сочинения.

Примечания

Ссылки
Сайт, посвященный композитору 
Биография на сайте Naxos
Каталог вокальных сочинений
Избранные сочинения on line

Академические музыканты США
Композиторы США
Родившиеся в 1938 году
Родившиеся в Уосо (Висконсин)‎
Женщины-композиторы
Авторы реквиемов